HD 38529 b – planeta
 HD 38529 B – gwiazda